Чубариха —  название населённых пунктов в России:

 Чубариха — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Чубариха — деревня в Рамешковском районе Тверской области.